Penguin (englisch „Pinguin“) steht für:

 Penguin (Tasmanien), Ort in Tasmanien
 Penguin (Schiff), neuseeländisches Passagierschiff
 Penguin Books, britische Verlagsgruppe
 Penguin Tappers, deutscher Stepptanzverein
 Penguin Verlag, deutscher Buchverlag
 AGM-119 Penguin, norwegischer Seezielflugkörper 
 Google Penguin, Update des Algorithmus der Suchmaschine Google

Siehe auch:
 Penguin Bay, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Penguin Beach
 Penguin Bight, englischer Name der Pinguinbucht an der Ostküste der Seymour-Insel, Weddell-Meer, Antarktis
 Penguin Heights, Anhöhen an der Kronprinz-Olav-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Penguin Island (Begriffsklärung)
 Penguin Knob
 Penguin Lagoon
 Penguin Point (Begriffsklärung)
 Penguin River, Fluss auf Südgeorgien, Südatlantik
 Penguins (Begriffsklärung)
 Pinguin (Begriffsklärung)